Ігор Віталійович Грицюк ( 25 жовтня 2002, Україна) — український футболіст, захисник луцької «Волині».

Життєпис 
У ДЮФЛУ та юнацькому чемпіонаті Волинської області виступав за «Волинь». У сезоні 2019/20 років захищав кольори «Волині U-19». 

Дорослу футбольну кар'єру розпочав у складі «Волині-2» 26 вересня 2020 року в програному (0:1) виїзному поєдинку 4-го туру групи А Другої ліги України проти «Чернігова». Ігор вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч. У першій половині сезону 2020/21 років зіграв 6 матчів у Другій лізі України. Напередодні старту наступного сезону переведений до першої команди «Волині».

Примітки

Посилання 
 Статистика виступів гравця на офіційному сайті УАФ
 Візитна картка футболіста на офіційному сайті УПЛ 
 
 
 Профіль гравця  на сайті soccerpunter.com
 Профіль гравця  на сайті footballdatabase.eu
 Профіль гравця  на офіційному сайті ФК «Волинь» (Луцьк)

Українські футболісти